Бреница може да се отнася за:

 село Бреница (Област Плевен), България;
 село Бреница (Област Силистра), България;
 село Бреница (Нишавски окръг), Сърбия.